Кубок Ко́рача — европейский мужской клубный баскетбольный турнир, проводившийся под эгидой ФИБА с 1972 по 2002 годы. Был третьим по престижности турниром в Европе после Кубка европейских чемпионов (позже Евролиги) и Кубка обладателей кубков (позже Кубка Сапорты). Турнир получил название в честь легендарного югославского игрока Радивоя Корача, погибшего в автомобильной катастрофе под Сараево. 

В 2002 году был объединён с турниром Кубок Сапорты в новый Кубок УЛЕБ, с 2008 года известный как Кубок Европы. После чего с 2003 года кубок Сербии и Черногории назывался «Кубок Радивоя Корача», а после распада страны — кубок Сербии. 

Команды СССР никогда не играли в финале турнире. Московское «Динамо» доходило до полуфинала в 1981 (поражение от «Венеции») и 1983 (поражение от «Лиможа») годах, а ЦСКА — в 1990 году (поражение от «Скаволини Пезаро»). В постсоветский период высшим достижением российских клубов стал выход в заключительный финал в 2002 году «Локомотива» из Минеральных Вод, где команда по сумме двух встреч уступила французскому «Нанси».

Финалы

Титулы по клубам

Титулы по странам

См. также 
Кубок Европы

Примечания

Ссылки 
  
 FIBA Korać Cup @ FIBA Europe.com

Международные клубные баскетбольные соревнования
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1972 года
Исчезли в 2002 году